Lucius est un prénom romain (abrégé L.), issu du latin lux (lumière), qui fut porté entre autres par :

Empereurs romains et leur famille 
 Aurélien (Lucius Domitius Aurelianus),
 Commode (Lucius Aelius Aurelius Commodus)
 Lucius Verus (Lucius Aelius Ceionius Commodus)
 Lucius Antoine, frère de Marc Antoine.
Néron, né Lucius Domitius Ahenobarbus

Consuls censeurs et politiciens romains 
 Catilina (Lucius Sergius Catilina)
 le consul Paul Émile (Lucius Aemilius Paulus)
 le censeur Paul Émile le Macédonien (Lucius Aemilius Paullus Macedonicus), fils du précédent
 le consul Lucius Aemilius Paullus, consul en - 50
 le consul Lucius Aurelius Cotta
 le consul Lucius Cornificius.

Saints des Églises chrétiennes 
 Lucius de Cyrène (), docteur de l'Église à Antioche ; fêté le 6 mai.
 Lucius († 259), avec Montanus, Julien, Victoric, Victor et leurs compagnons, martyrs à Carthage, sous l’empereur Valérien ; fêtés le 23 mai en Occident et le 24 février en Orient.
 Lucius (), avec Quintien et Julien, martyrs en Afrique du Nord sous le roi vandale arien Hunéric ; fêtés le 23 mai.
 Lucius de Bretagne, saint et roi semi-légendaire de Bretagne insulaire selon Geoffroy de Monmouth fêté le 3 décembre.

Papes 
 Lucius I
 Lucius II
 Lucius III.

Divers 

 Marc Lucius (1888-1962), secrétaire général de la Chambre de commerce et d’industrie de Strasbourg et président du Comité des armateurs français du Rhin.

Le vicomte Lucius Cary
 Le personnage de Lucius Malefoy appartient à la saga Harry Potter
 Le personnage de Lucius Vorenus appartient à la série télévisée Rome
 Le personnage de Lucius Lanvin dans la série télévisée Stargate Atlantis
 Le personnage de Lucius Fox appartient à la saga Batman
 Le personnage de Lucius Snow dans la série télévisée Demain à la une
 Lucius, bande dessinée de Jean Dufaux (scénario) et Xavier Musquera (dessins)
 Lucius Snow alias Mr Snow dans la série télévisée Américaine Demain à la une (Early Edition)
 Lucius est un jeu vidéo sorti en 2012 sur PC.
  est un groupe d'indie pop originaire de Brooklyn.
 Le personnage Lucius de la bande dessinée Seuls
Lucius lion personn âgé de la série empire

Voir aussi 
 Luc (prénom), la forme française
 
 , la forme féminine.

Notes et références 

Prénom masculin
Prénom latin